Чикагский марафон является одним из самых престижных марафонов мира, который входит в серию World Marathon Majors. Ежегодно проводится с 1977 года. В марафонском забеге принимают участие сильнейшие спортсмены мира.

Победители

Спортсмены-колясочники

См. также 
 
 Список победителей Бостонского марафона
 Список победителей Лондонского марафона
 
 
 Список победителей Чикагского марафона

Примечания

Ссылки 
 Победители марафона

Победители марафонов
Списки спортсменов